Le nom de Wiggers est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Heinrich August Ludwig Wiggers (1803-1880), botaniste allemand.
 Fridrich Hinrich Wiggers (1746-1811), botaniste et mycologue allemand.
 Moritz Wiggers (1816-1894), avocat et homme politique allemand.

Homonymie de patronyme germanique